Dix navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Spitfire, un onzième a été commandé mais il fut renommé avant d'entrer en service. Le nom de Spitfire vient de Cagafuego, un trésor présent sur le galion espagnol Nuestra Señora de la Concepción capturé par le corsaire anglais Sir Francis Drake.
 le , une galère de 8 canons commandée en 1776 ;
 le , une galère de 8 canons commandée en 1778 ;
 le HMS Spitfire, un sloop de 8 canons lancé en 1752 sous le nom de  converti en brûlot et renommé HMS Spitfire en 1779, vendu en 1780 ;
 le , un brulot de 14 canons commandé en 1780, sort inconnu ;
 le , un brûlot de 16 canons, lancé en 1782, vendu en 1825 ; 
 le , une goélette française nommée Poulette capturé en 1793, chavire en 1794 ;
 le , une goélette française capturée en 1798, elle coule en  au large de l'Afrique ;
 le , un navire à aubes lancé en 1834, coule en 1842 ;
 le , une canonnière à aubes lancée en 1845 ;
 le , un destroyer de la classe Swordfish', lancé en 1895, vendu en 1912 ;
 le , un destroyer de la classe Acasta'', lancé en 1912, vendu pour démolition en 1921 ;
 le HMS Spitfire aurait dû être un destroyer de classe C, nommé   en 1942, lancé en 1943. 

Spitfire